El término García I puede referirse a:

 García I de Vasconia (s.VIII-819), duque de Vasconia.
 García Galíndez, el Malo (?—833), conde de Aragón (820-833);
 García Íñiguez de Pamplona, (c. 805—870). Rey de Pamplona. Fue regente desde 842;
 García I de León, (c. 870—914). Primer rey de León (910 - 914);
 García Sánchez I de Pamplona, rey de Pamplona y conde de Aragón entre los años 925—970.
 García Fernández el de las manos blancas (Burgos, 938—Córdoba 995). Conde de Castilla y de Álava del 970 al 995.
 García de Galicia o García II, (1042—1090), rey de Galicia (en dos periodos: 1065-1071 y 1072-1073);